Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 10xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Københavns Kommune
 Fredede bygninger i Københavns Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Københavns Kommune, postnummer 10xx
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Københavns Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments